Parsons se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael J. Parsons
 Samuel Browne Parsons